Against Malaria Foundation, instituição britânica
 Associação de Amigos do Museu Nacional Ferroviário, entidade portuguesa
 Associação Marauense de Futsal, equipe brasileira
 Associação Mundial de Futsal, organização sediada no Paraguai

Desambiguação